Distretto di Prahova – distretto della Romania
 Prahova (fiume) – fiume della Romania